Alvaro Loiacono – brigatista italiano
 Francisco Ramon Loiacono – allenatore di calcio e calciatore argentino naturalizzato italiano
 Giuseppe Loiacono – calciatore italiano
 Natale Loiacono – calciatore italiano

Pagine correlate
Lo Iacono